Жупáнський — українське прізвище. Може походити від слів «жупан» (вид верхнього одягу), «жупа» (соляна копальня, адміністративна одиниця, сніп для пошиття покрівлі), а також від назви населеного пункту на зразок «Жупани», «Жупанці», «Жупаня» тощо.

Персоналії 
 Жупанський Віталій Володимирович (* 2000) — український футболіст
 Жупанський Олег Іванович (* 1952) — український поет, перекладач і видавець
 Жупанський Олексій Олегович (* 1980) — український письменник, перекладач і видавець
 Жупанський Ярослав Іванович (1934—2009) — український географ, почесний член Українського географічного товариства

Українські прізвища